Club Inglés puede referirse:

Edificios 
 Club Inglés, en Minas de Riotinto (España).
 Club Inglés, en Tharsis (España).

Instituciones 
 Club Inglés Bella Vista, en Minas de Riotinto (España).
 Club Inglés de Tenis de Viña del Mar, en Viña del Mar (Chile).